Dominique Vidal peut désigner :
 Dominique Vidal (1950-), journaliste et essayiste français ;
 Dominique Vidal (1964- ), financier français.